Paus Felix II (III), officieel Paus Felix II, wegens de tegenpaus met dezelfde naam aangeduid als Felix II (III)
 Tegenpaus Felix II, de tegenpaus met de naam Felix